Název Jelšie má více významů:

 Jelšie, přírodní rezervace v okrese Liptovský Mikuláš na Slovensku
 Jelšie (Liptovská kotlina), kopec (782 m n. m.) v okrese Liptovský Mikuláš na Slovensku
 Naučná stezka Jelšie, naučná stezka v okrese Liptovský Mikuláš na Slovensku
 Jelšie, místní název v obci Podbrezová na Slovensku
 Jelšie, místní název v obci Domaniža na Slovensku
 Jelšie, místní název v obci Sľažany na Slovensku
 Jelšie, místní název v obci Bohunice na Slovensku
 Jelšie, místní název v obci Borčice na Slovensku
 Jelšie (přítok Jelešnice), potok v okrese Bánovce nad Bebravou na Slovensku